Umbilicus (lateinisch „Nabel“) bezeichnet
 den Bauchnabel
 Umbilicus (Gattung), eine Pflanzengattung
 Umbilicus urbis, einen antiken Tempel in Rom
 eine Holzstab, der zur Rollhilfe in eine Schriftrolle gesteckt werden konnte (siehe Schriftrolle#Lesen)